Росс, Гаррет:
  (род. 1992) — американский профессиональный хоккеист.
 Росс, Гарретт — продюсер :en:Playbook и соавтор Playbook PM, редактор копий Politico.